В этой статье представлен список праздников Молдавии.

Общенациональные

Локальные

Примечания

Ссылки 
 Календарь Google с праздниками Молдавии
 Постановление парламента о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова 

Молдавии
Списки:Молдавия